Die Liste der Ashes Series beinhaltet alle Austragungen der Ashes, dem Test-Cricket-Wettbewerb zwischen England und Australien.

Liste der Austragungen 
Die folgenden Austragungen fanden bisher statt (Stand: 18. Januar 2022).

Statistik 
Die Statistik der Austragungen zeigt folgende gestalt (Stand: 18. Januar 2022).

Weblinks

Einzelnachweise 

Cricket (England)
Cricket (Australien)
Ashes Series